Slovan ist eine Bezeichnung für tschechische oder slowakische Sportvereine. Der Name ist abgeleitet von der Ethnie der Slawen, Slované im tschechischen, Slovania im slowakischen.

Herkunft 
Im Zuge der Reorganisation des Sports in der Tschechoslowakei in den Jahren 1952/53 bekamen Vereine den Namen Slovan zugeordnet, die einem Trägerbetrieb folgender Bereiche angehörten: Öffentliche Verwaltung und Justiz, Gesundheit-, Sozial- und Kulturdienste, Druck- und Verlagswesen, sowie Geld- und Versicherungswesen. Nach der Samtenen Revolution 1989 behielten viele Sportvereine den Namen bei.

In der Slowakei heißen unter anderem folgende Sportvereine Slovan:

 ŠK Slovan Bratislava – Fußballverein in der 1. slowakischen Liga, Corgoň liga
 HC Slovan Bratislava – Eishockeyverein in der Extraliga (Slowakei)
Der FC Nitra hieß von 1956 bis 1965 Slovan Nitra.

In Tschechien tragen unter anderem diese Sportvereine die Bezeichnung Slovan:

 FC Slovan Liberec – Fußballverein der 1. tschechischen Liga, Gambrinus Liga.
 HC Slovan Ústečtí Lvi – Eishockeyverein aus Ústí nad Labem
Der FK Teplice hieß von 1960 bis 1966 Slovan Teplice, der 1. SK Prostějov hieß von 1956 bis 1958 Slovan Prostějov. Auch der slowenische Basketballverein KK Geoplin Slovan aus Ljubljana hat diese Bezeichnung im Vereinsnamen.

Auch in Österreich findet sich ein Sportverein mit der Bezeichnung Slovan, der Fußballklub SK Slovan – Hütteldorfer AC. Er ging aus dem 1902 von einer tschechischen Minderheit in Wien gegründeten Verein SK Slovan Wien und dem 1911 gegründeten Hütteldorfer AC hervor.

Einzelnachweise 

!
!
Vereinsname
Tschechische Sprache